El término billete puede referirse a:
 Un tipo de papel moneda conocido como billete de banco y que se utiliza como dinero.
 Un título de transporte, que autoriza a viajar en un medio de transporte; p. ej., «billete de autobús» o «billete de tren».
 Un billete electrónico; la versión electrónica del título de transporte.
 Algunos documentos con valor denominados billetes; p. ej., «billete de lotería».

El término billete también puede referirse a:
 Un billete de lotería, una novela del escritor francés Julio Verne.
 Billete a Brasil, un reality show español.
 Antiguamente se empleaba para denominar un escrito breve, generalmente una misiva.

En arquitectura, billete puede referirse a:
 Billete (arquitectura), elemento ornamental constituido por una alineación de pequeños cilindros o cuadrados.
 Taqueado jaqués, también llamado ajedrezado, un tipo de ornamentación basado en pequeños cilindros alineados que se encuentra en edificios románicos.